Брэдли Алан «Брэд» Миллер (; родился 12 апреля 1976 года в Кендалвилле, штат Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист.

Молодые школьные годы Брэда 

В течение трех лет Брэд учился в Восточной Средней школе, расположенной в Кендалвилле штат Индиана. После окончания поступает в Центральный институт, это частная средняя школа Мэне и получает образование в течение одного года.

Университет Пердью 

Миллер возвращается в свой родной штат, чтобы поступить в Университет Пердью, расположенном в Уэст-Лафайтте, штат Индиана, где он начинает играть под руководством главного тренера Джин Кид и его помощников Брюс Вебер и Франк Кендрик. В течение первого сезона (новичков), играя с Сеньором Мартином, привели свой клуб Boilermakers к результату 25-7. Брэд набирал в среднем за игру 6.5 очка и 5.4 подбора.

В течение второго сезона (второкурсников) Брэд Миллер и его одноклубник Чад Остин, приводят к первому месту в конференции и второму месту в NCAA. Boilermakers закончил сезон с результатом 26-6. Показатели Миллера составили в сезоне второкурсников 9.6 очков и 5.5 подборов за игру.

Свой третий сезон результативность Миллера стала неумолимо расти, средние показатели составляли 14.3 очка и 8.3 подборов за игру. Финишируя вторым в конференции, Брэд с одноклубниками помогли клубу выйти во второй раунд плей-офф. Где они обыгрывают клуб Род-Айленд в добавочное время, Брэд набрал рекордное количество очков (31), 8 подборов и установил новый школьный рекорд турнира 15 попаданий из 21 бросков с линии штрафных. В течение третьего сезона Миллер доказал, что он лучший центровой в истории Пэрдью.

Брэд Миллер показал свой результативный сезон на четвёртом году обучения, показатели в среднем составляли 17.2 очка и 8.8 подборов за игру. Миллер установил новый школьный рекорд турнира 6 перехватов в игре против клуба Делавэра. Самая результативная игра четвёртого сезона была сыграна против штата Мичиган, в котором Брэд набрал 30 очков и 12 подборов (дабл-дабл).

Во время своей четырёх летней карьеры в Пэрдью, Брэд стал одним из четырёх игроков сделавших 800 подборов, и единственным игроком в школьной истории, набравшим 1500 очков, сделавшим 800 подборов и отдавшим 250 передач.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 

 
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Выпускники Центрального института Мэна
Баскетболисты США
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»